Slovo naos může znamenat:

 Cella, taktéž cella – kultovní prostor antického chrámu
 Naos (starověký Egypt) – posvátnou schránu ve starověkém Egyptě
 Naos (Namibie) – město v Namibii
 Naos (hvězda) – modrý veleobr spektrální klasifikace O4 (ζ Pup)
 naos (typ plachetnice) – jiný název pro karaku, používaný v Portugalsku, kde se názvu karaka používalo jen zcela výjimečně
Naos (architektura) – vnitřní prostor antického chrámu